

Geografia 
 Wągrowiec – dawna nazwa miejscowości
 Wongrowiec – dawna nazwa powiatu